Аймак (, ) — административно-территориальная единица в автономном районе Внутренняя Монголия (Китай). По своим административным функциям соответствуют округам. В последнее время большинство аймаков преобразовано в городские округа.

В настоящее время в КНР осталось 3 аймака: